Anna-Maria Wagnerová (* 17. května 1996) je německá zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v Ravensburgu pod vedením Christy Hoffmannové. Vrcholově se připravuje v Kolíně nad Rýnem. V německé ženské reprezentaci se pohybuje od roku 2015 v polotěžké váze do 78 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Německu

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Anna-Marie Wagnerové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Anna-Marie Wagnerové na Judobase.org

Němečtí judisté
Narození v roce 1996
Narození 17. května
Žijící lidé
Ženy